Ubisoft Film & Television (ранее известна как Ubisoft Motion Pictures) — французско-американская киностудия, принадлежащая видеоигровой компании Ubisoft.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Анимационные сериалы

Примечания 

Кинокомпании Франции
Компании, основанные в 2011 году
Компании по алфавиту
Подразделения Ubisoft
Кинокомпании по алфавиту